Alster o alsterwasser, còctel de cervesa i llimonada molt popular al nord d'Alemanya
 Toponímia:
 Alster (Elba), riu alemany afluent de l'Elba
 Alster (Burg-Reuland), nucli del municipi belga de Burg-Reuland (Província de Lieja)
 Alster (Diemel), afluent del Diemel in Rin del Nord-Westfàlia i Hessen
 Alster (Itz), afluent de l'Itz a Turíngia i Baviera